Населението на Башкирия през 2010 г. е 4 065 993 души, докато през 2002 г. е било 4 104 336 души.

Прираст на населението

Естествен прираст

Етнически състав